En Pologne, Czacz peut désigner :
 Czacz, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Czacz, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.